Эйприл "Стайлз" Фумо (; 1 апреля 1937, Йоханнесбург Южно-Африканский Союз - 27 ноября 2011, Блумфонтейн ЮАР) — южноафриканский футболист и тренер.

Карьера 

В качестве футболиста выступал за местные команды. До 1966 года входил в состав сборной ЮАР, пока она не была отлучена от соревнований из-за апартеида. В качестве тренера Фумо долгие годы возглавлял сборную Лесото и параллельно работал с местным клубом "Арсенал". После возвращения на родину, специалист возглавлял ряд южноафриканских клубов, а также национальные сборные разных возрастов. В 2004 году после отставки Эфраима Машабы Эйприл Фумо был главным тренером сборной ЮАР на Кубке африканских наций в Тунисе.

27 ноября 2011 года наставник скончался от онкологического заболевания в одном из госпиталей Блумфонтейна.

Достижения 
  Чемпион Лесото (3): 1989, 1991, 1993.
  Обладатель Кубка Лесото (2): 1989, 1991.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Transfermarkt

Футболисты ЮАР
Игроки сборной ЮАР по футболу
Футбольные тренеры ЮАР
Тренеры сборной Лесото по футболу
Тренеры сборной ЮАР по футболу
Тренеры ФК «Блумфонтейн Селтик»